Сери́йная те́хника () — техника музыкальной композиции, использующая в качестве звуковысотной основы музыкального произведения ряд («серию») неповторяющихся звуков. Метод серийной техники систематически использовался в творчестве композиторов Новой венской школы (наиболее последовательно — у А. Веберна), хотя подходы к этому методу наблюдаются в творчестве и более ранних композиторов.

Наиболее распространённая разновидность серийной техники — додекафония, использующая серии из 12 неповторяющихся высот. Известны примеры недодекафонной серийной техники, с меньшим, чем 12 (например, в позднем творчестве И. Ф. Стравинского; подробный список примеров олиготоновых серий у композиторов см. в англоязычной Википедии), или с бо́льшим, чем 12, количеством звуков (примеры см. там же).

Литература 
 Krenek E. Studies in counterpoint, based on the twelve-tone technique. New York: G. Schirmer, 1940. 
 Eimert H. Grundlagen der musikalischen Reihentechnik. Wien: Universal-Edition, 1964.
 Холопов Ю. Н. Кто изобрел двенадцатитоновую технику // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века. Сб. трудов Института им. Гнесиных М., 1983, с. 34-58.

Ссылки 
 Холопов Ю. Н. Кто изобрел двенадцатитоновую технику // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века. Сб. трудов Института им. Гнесиных М., 1983, с. 34-58.
 Reihe/Reihentechnik (Oesterreichisches Musiklexikon Online)

Музыкальные термины
Теория музыки
Техника музыкальной композиции